2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Süd 2014/15 steht für:
* 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2014/15 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2014/15 (Männer)